Pierre steht für

 Pierre, französischer Vorname und Familienname
 Pierre (South Dakota), Hauptstadt des US-amerikanischen Bundesstaates South Dakota
 Pierre (Einheit), historische Gewichtseinheit für Flachs
 (1392) Pierre, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 La Pierre, Gemeinde im französischen Département Isère
 Pierre oder die Doppeldeutigkeiten, Roman von Herman Melville
 Pierre Motor Carriage, Pkw-Konzeptfahrzeug aus den USA
 Mount Pierre, Name verschiedener geographischer Erhebungen
 Pierrot, von Jean-Gaspard Deburau entwickelte Bühnenfigur  
 Saint-Pierre, Name diverser Kirchengebäude und Persönlichkeiten
 Pierres (Begriffsklärung)